«Кубок Глинки / Гретцки» (также известный, как «Юниорский Кубок Мира» или ранее известный, как «Тихоокеанский Кубок», «Кубок Наций», «Мемориал Ивана Глинки») — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Несанкционирован международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Результаты

Лидеры медального зачета

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по хоккею с шайбой (сборные)